Couvent de l'Annonciation, l'un des plus anciens monastères de Corse, fondé en 1479, à Morsiglia ;
 Couvent de l'Annonciation (ou Couvent des Ursulines), fondé par l'archevêque Fonseca en 1512, à Salamanque, Espagne ;
 Couvent de l'Annonciation de la ville d'Alba de Tormes, Espagne.
 Couvent de l'Annonciation, à Bruges, Belgique ;
 Couvent de l'Annonciation, à Tours, refondé par les frères dominicains dans les années 1970 ;
 Couvent de l'Annonciation, ou Couvent des Dominicains, situé au 222 de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, à Paris ;
 Couvent de l'Annonciation, ou couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré, un ancien couvent, à Paris ;
 Couvent de l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie, à Skępe, Pologne ;
 Ancien couvent de l'Annonciation''' (Convento dell'Annunziata), à Capoue, Italie.